El acrónimo FUSM puede referirse a:
Federación Universitaria de San Marcos: Máximo organismo gremial de todos los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Fundación Universitaria San Martín: Es una universidad colombiana con sede principal en Bogotá y sedes en todo el territorio nacional.